Сезон ФК «Верес» (Рівне) 2017—2018 — 4-ий сезон «Вереса» у вищому дивізіоні українського чемпіонату. У цьому сезоні рівненський клуб виступатиме в Українській Прем'єр-лізі та Кубку України.

Історія 
Незважаючи на те, що клуб фінішував на 3-му місці в Першій лізі чемпіонату України сезону 2016/17 років, команду було підвищено в класі завдяки контраверсійному рішенню Української Прем'єр-ліги, за яким срібний призер змагання, чернігівська «Десна», не отримала ліцензію на участь у Прем'єр-лізі, оскільки начебто не змогли гарантувати належне фінансування свого клубу до заверщення сезону.

Склад команди

Трансфери

Прийшли в команду

Залишили клуб

Передсезонні та товариські матчі

Прем'єр-ліга

Загальні результати

Тур за туром

Матчі

Кубок України

Статистика

Матчі та голи 

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Воротарі

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Захисники

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Півзахисники 

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Нападники

|-
|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Гравці, які прийшли по ходу сезону
|}
Останнє оновлення: 16 вересня 2017 року

Бомбардири 

Останнє оновлення: 13 грудня 2017 року

«Сухі матчі» 

Останнє оновлення: 16 вересня 2017 року

Дисциплінарні санкції 

Останнє оновлення: 13 грудня 2017 року

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт клубу

Спорт у Рівному
Українські футбольні клуби в сезоні 2017–2018